Grandson (band), Zwitserse band
 Grandson (district), een district in het Zwitserse kanton Vaud
 Grandson (gemeente), een gemeente in het kanton Vaud